Il torneo di scacchi di Londra 1851 è stato il primo torneo internazionale della storia degli scacchi. Venne organizzato in occasione dell'Esposizione Universale di Londra 1851 per iniziativa di Howard Staunton.

Il torneo si svolse a partire dal 26 maggio del 1851 nel Crystal Palace, costruito appositamente per l'esposizione universale.

Furono invitati i più forti giocatori europei dell'epoca, che aderirono di buon grado attirati dal ricco montepremi di 500 sterline. Presidente del comitato organizzativo era il Duca di Marlborough, e segretario Howard Staunton, che fu anche direttore di gara del torneo.

Venne adottata la formula ad eliminazione diretta (knock out). Gli accoppiamenti del primo turno furono fatti per sorteggio, senza considerare la forza dei giocatori, cosa che portò all'eliminazione di uno dei favoriti, Lionel Kieseritzky, già al primo turno.

I match del primo turno erano decisi al meglio di tre partite e i successivi al meglio di sette. Non vi erano limiti di tempo per terminare la partita.

Tabella del torneo

Vincitore
Ad arrivare primo fu il tedesco Adolf Anderssen, considerato il miglior giocatore dell'epoca per il suo stile brillante e aggressivo, nonostante fosse strategicamente poco profondo.

Match aggiuntivi
Dopo la finale furono disputati alcuni match per la classifica dal terzo all'ottavo posto:

 Williams 4½ – Staunton 3½  (3º e 4º posto)
 Szén 4½ – Kennedy ½  (5º e 6º posto)
 Horwitz – Mucklow : non disputato  (pari 7º/ 8º posto)

Curiosità

Nel 1852 Staunton scrisse il libro del torneo, in cui raccoglieva le partite più significative, che intitolò The Chess Tournament.

Note

Voci correlate 
 Scacchi
 Adolf Anderssen
 Howard Staunton
 Paul Morphy
 Storia degli scacchi

Collegamenti esterni
 Tutte le partite di Londra 1851 su Chessgames.com

Scacchi nel 1851
Londra 1851
Londra 1851
Storia degli scacchi
Scacchi nel Regno Unito
Competizioni sportive a Londra